Landgericht Fürth bezeichnet:

 Landgericht Fürth (Franken), ein von 1879 bis 1932 in Fürth (Franken) bestehendes Obergericht
 Landgericht Fürth (Hessen), Vorläufer des Amtsgerichts Fürth (Hessen) von 1821 bis 1879